Kleine Ruwenberg, een klein kasteel in Sint-Michielsgestel
Grote Ruwenberg, een kasteel in Sint-Michielsgestel